Cassie – variante del nome proprio di persona Cass
 Cassie – modella e cantante statunitense
 Cassie – album di Cassie del 2006
 Cassie – personaggio immaginario della serie di libri per ragazzi Animorphs